Голден Гејт има више значења:
 Голден Гејт (Флорида), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида
 Голден Гејт (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Голден гејт, висећи мост који повезује Сан Франциско и Округ Марин